Wonder Woman: Who's Afraid of Diana Prince? è un cortometraggio di prova diretto nel 1967 da Leslie H. Martinson.

Produzione 
Sfruttando la popolarità di "Batman" (1966), William Dozier produsse questo cortometraggio di prova nella speranza di ottenere dalla Warner Bros. l'approvazione per la realizzazione di un episodio pilota per una serie di "Wonder Woman": a differenza delle avventure dell'uomo pipistrello, questa sarebbe stata una serie comica (simile a "Captain Nice"); il corto però venne bocciato dalla Warner Bros. e la serie mai realizzata.

Sebbene di breve durata, è la prima trasposizione video del celebre fumetto della DC Comics, rendendo Ellie Wood Walker la prima donna a interpretare Wonder Woman.

Distribuzione 
Questo breve film non ebbe mai una vera e propria distribuzione; circola nel circuito dei fan collezionisti.

Film di Wonder Woman